Czerwony afisz – plakat propagandowy skierowany przeciwko francuskiemu ruchowi oporu
 Czerwony afisz – francuski film z 1976 roku